Altozano puede referirse a:

 un cerro
 la Plaza del Altozano, en Albacete
 Altozano-Conde Lumiares, barrio de Alicante
 Jaime Altozano, youtuber español